

Pessoas
David — personagem bíblico, rei de Israel
São David de Gales — santo católico, padroeiro do País de Gales
Jacques-Louis David — mais conhecido por David, pintor neoclássico francês
David II da Escócia — rei da Escócia (r. 1329-1371)
Davi IV da Geórgia — rei ou princípe da Geórgia do século XI

Escultura
David (Michelangelo)
David (Donatello)
David (Verrocchio)

Geografia
David (Panamá) — cidade
David (distrito) — distrito da província de Chiriquí, Panamá

Cinema e televisão
King David — filme de 1985 dirigido por Bruce Beresford, conhecido no Brasil como Rei Davi e em Portugal como O Rei David
David, el Gnomo — série de desenhos animados de origem espanhola
Rei Davi (minissérie) — da Rede Record, Brasil

Outros 
 David di Donatello — o mais importante prêmio de cinema italiano
Davi (álbum) — de Diante do Trono

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de artes